Les élections législatives israéliennes ont eu lieu le , en Israël. Le seuil électoral est de 1 %.

Résultats

Notes et références 

1981
Israël
1981 en Israël
Juin 1981